En óptica, una lente puede referir a un elemento u objeto que redirija el sentido de los rayos del espectro óptico, tanto luz visible como otras racdiaciones próximas.

También se usa como sinónimo de gafas o anteojos. Cuando son usados para corregir defectos de la visión pueden ser:
 Lente bifocal;
 Lente de contacto;
 Lente intraocular;
 Lente progresiva;

En astronomía, además de para referirse a componentes ópticos de los telescopios, la palabra se usa en la expresión lente gravitacional para referirse a una masa que altera la imagen de objetos más remotos desviando su luz por efecto de la atracción que ejerce sobre ella.